

Persone
 Armando Diaz, generale italiano celebre per il ruolo svolto nella prima guerra mondiale
 Armando Díaz, ex calciatore argentino

Navi
 Armando Diaz, incrociatore della Regia Marina